Вернер Хойер (; род. 17 ноября 1951 года, Вупперталь, Дюссельдорф, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — немецкий экономист и политик, а также участник Свободной демократической партии. До политической деятельности был вокалистом рок-группы «Scorpions». В настоящее время он является президентом Европейского инвестиционного банка.

Ранняя карьера

Scorpions 
Прежде чем стать политиком, Хойер был вокалистом «Scorpions» в 1967 году. В то время ему было 15 лет. Однако родители были против его пребывания в группе, поэтому он был вынужден покинуть состав, и тем самым забыть о карьере музыканта.

Политическая карьера 
В 1972 году Хойер стал участником Свободной демократической партии. Он получил диплом экономиста в Кёльнском университете в 1974 году и работал там научным ассистентом до 1984 года. В том же университете он получил степень доктора экономических наук.

С 1983-го по 1986 год Хойер стал участником правления молодых либералов. С 1985-го по 1987 год он работал с Обществом Карла Дуйсберга в Кёльне. Также преподавал международную экономику в Кёльнском университете до 1994 года. Хойер является участником Союза европейских федералистов.

Поздняя карьера 
Также он возглавлял местный партийный совет в Кельне с 1984 по 1992 год и стал членом правления СвДП в Северном Рейн-Вестфалии в 1984 году и в федеральном совете СвДП в 1994 году. Под руководством Клауса Кинкеля Хойер был генеральным секретарем своей партии с 1993 по 1994 год.

С 1997-го по 2000 год Хойер был вице-президентом, а с 2000-го по 2005 год состоял в Либерально-демократической партии и партии реформ.

Награды 
1997 год — Почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой». 
2019 год — Европейский банкир года.

Примечания

Ссылки 
 Werner Hoyer
 Bundestag biography

Певцы и певицы Германии
Музыканты поп-рока
Музыканты Scorpions
Члены Свободной демократической партии Германии
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Президенты Европейского инвестиционного банка
Депутаты Бундестага 2009–2013 гг.
Депутаты Бундестага 2005–2009 гг.
Депутаты Бундестага 2002–2005 гг.
Депутаты Бундестага 1998–2002 гг.
Депутаты Бундестага 1994–1998 гг.
Депутаты Бундестага от Свободной демократической партии (Германия)